Hohler Graben ist ein geographischer Name:
 Hohler Graben, Name einiger Straßen
 Hohler Graben (Schlichem), rechter Zufluss der Schlichem in Dautmergen, Zollernalbkreis, Baden-WÜrttemberg